Nina Bratčikova e Ekaterina Ivanova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Erika Sema e Roxane Vaisemberg 2–6, 7–5, [12–10].

Teste di serie 

 Anna-Lena Grönefeld /  Tatjana Maria (semifinali)
 Claire Feuerstein /  Valerija Savinych (quarti di finale)

 Kiki Bertens /  Arantxa Rus (semifinali) 
 Erika Sema /  Roxane Vaisemberg (finale)

Tabellone

Note 
 

Open 88 Contrexéville 2011